Color humano puede referirse a los siguientes significados:

 Color humano, canción compuesta por Edelmiro Molinari e incluida en Almendra, primer álbum de Almendra en 1970.
 Color Humano, grupo de rock argentino activo entre 1971 y 1975.
 Color Humano, primer álbum del grupo Color Humano publicado en 1972.
 Color Humano II, segundo álbum del grupo Color Humano publicado en 1973.
 Color Humano III, tercer álbum del grupo Color Humano publicado en 1974.